flara – efekt w fotografii
 flara – pirotechniczny środek służący do sygnalizacji